Прієдо́р () — топонім в Республіці Сербській:
 Прієдор — місто, адміністративний центр громади Прієдор і мезорегіону Прієдор, Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина.
 Прієдор — громада в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина.
 Прієдор — мезорегіон в Республіці Сербській, Боснія і Герцеговина.